Čáhcesuolu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Čáhcesuolu (ö), Lappland, Norra Lappland,

Norge 

 Vadsø, fylkeshuvudort, Finnmark fylke, 
 Vadsø kommun

Robotskapade Finlandförgreningar